Karew ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Karau (Andrei Germanowitsch Karew; * 1985), weißrussischer Eishockeyspieler
 Nikolai Afanassjewitsch Karew (1901–1936), sowjetischer Philosoph

Siehe auch:
 Karev